O 4º Campeonato Mundial de Beisebol Universitário foi disputado entre 17 e 27 de julho de 2008, na República Tcheca. As cidades de Brno, Ostrava, Blansko, Choceň e Olomouc receberam as partidas.

Sete equipes participaram: Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, Lituânia, República Tcheca e Taipé Chinesa.

Resultados

Grupo 

V = vitórias | D = derrotas | C+ = corridas anotadas | C- = corridas sofridas

Fase final

Semifinais

5º lugar

3º lugar (bronze)

Final (ouro)

Classificação final

Prêmios individuais

Ligações externas 
 Site oficial
 Elencos
 Campos de jogo
 Estatísticas
 Vídeo da 12ª entrada na final entre EUA e Japão
 Página do torneio no site da FISU

Campeonato Mundial de Beisebol Universitário